De Engelse titel van Schilderijen van een tentoonstelling, een suite van de Russische componist Modest Moessorgski
Muziekalbums, die op Moessorgski's werk zijn gebaseerd of daar bewerkingen van zijn:
Pictures at an Exhibition (ELP) van Emerson, Lake & Palmer
Pictures at an Exhibition (Tomita) van Isao Tomita
Pictures at an Exhibition (Mekong Delta) van Mekong Delta